Das Damendoppel der Panamerikanischen Spiele 2015 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Setzliste

Hauptrunde

Einzelnachweise 
 

Tennis
Tennisturnier 2015
Tennisturnier in Toronto
2015 Damendoppel